Prometor är ett släkte av skedmaskar. Prometor ingår i familjen Bonelliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skedmaskar
Prometor